Дефіци́т ( — «не вистачає», «бракує») — нестача.

Економіка 
 Дефіцит бюджету — перевищення видаткової частини державного бюджету над доходною.
 Дефіцит платіжного балансу — пасивне сальдо платіжного балансу.
 Дефіцит товарів та послуг — перевищення платоспроможного попиту над пропозицією (при фіксованому рівні ціни).
 Дефіцит торговельного балансу — перевищення вартості імпорту над експортом.

Медицина 
 Йододефіцит — розлади здоров'я, пов'язані з дефіцитом йоду, найпоширеніші в усьому світі захворювання неінфекційного характеру.
 Дефіцит селену — комплекс захворювань, пов'язаних з нестачею в організмі мікроелемента селену.
 Дефіцит мієлопероксидази — рідкісне генетичне захворювання.
 Синдром дефіциту уваги і гіперактивності — неврологічно-поведінковий розлад розвитку, що спостерігається в дитячому віці.

Інші галузі 

 Дефіцит вологості — різниця між пружністю насичення та фактичною пружністю повітря за даного тиску та температури.